Michael Shea ist der Name folgender Personen:

* Michael Shea (Diplomat) (1938–2009), britischer Diplomat und Schriftsteller
 Michael Shea (Autor) (1946–2014), US-amerikanischer Fantasy/Horror-Schriftsteller
 Michael Shea (Schauspieler) (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Shea (Eishockeyspieler) (* 1985), kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Michael O’Shea